Huidobro ist der Name folgender Ortschaften:
 Huidobro (Burgos), Ort in der Provinz Burgos

Huidobro ist der Familienname folgender Personen:
 Eleuterio Fernández Huidobro (1942–2016), uruguayischer Politiker
 Manuel Gil Huidobro (* 1933), spanischer Schauspieler
 Martin Huidobro (* 1972), deutscher Künstler
 Pascual Ruiz Huidobro (1752–1813), spanischer Politiker
 Ramón Huidobro Domínguez (1916–2019), chilenischer Diplomat
 Sergio Huidobro (* 1921), chilenischer Konteradmiral und Botschafter
 Vicente Huidobro (1893–1948), chilenischer Lyriker